A 2011-es MotoGP-világbajnokság volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság hatvanharmadik szezonja. Ez volt a 125 cm³-es kategória utolsó szezonja, mivel 2012-től bevezetik a Moto3-as szériát.

Casey Stoner a 2007-es világbajnokságot követően ebben az évben ismét világbajnok lett, ezúttal a Repsol Honda nyergében, mégpedig úgy, hogy az első tizenhat viadal során tizenöt alkalommal dobogón végzett, s ez alatt kilenc győzelmet szerzett. A második világbajnoki címét hazai pályán, a huszonhatodik születésnapján biztosította be, bár ehhez az is kellett, hogy a nagy rivális, címvédő Jorge Lorenzo ne tudjon elindulni a futamon. A Moto2-ben a német Stefan Bradl, a nyolcadlitereseknél a spanyol Nicolás Terol szerezte meg a világbajnoki címet.

A szezont beárnyékolta Marco Simoncelli halála a maláj nagydíjon. A futam negyedik körében a pálya 11-es kanyarjában bukott, s az amerikai Colin Edwards, és a hondás honfitársa, egyben jó barátja Valentino Rossi már nem tudták kikerülni a pilótát, akinek az ütközések következtében a sisakja is lerepült. A futamot azonnal törölték, s később nem is indították újra. A balesetben Edwards is megsérült, mivel a válla kiugrott a helyéről, Rossi sértetlen maradt. Nem a huszonnégy éves versenyző az egyetlen, aki a Gresini színeiben halt meg; 2003-ban a szuzukai japán nagydíj során a hazai pályán versenyző Kató Daidzsiró hunyt el. Legutolsó honfitársa aki futamon halt meg Sauro Pazzaglia volt, ő 1981-ben Imolában hunyt el.

A versenynaptár

A szezon előtt

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

MotoGP

Moto2

125 cm³

Gyártók

MotoGP

Moto2

125 cm³

Csapatok

MotoGP

Résztvevők

MotoGP 

 Mindenki Bridgestone gumikat fog használni.

Moto2 

1 megjegyzés: A Moto2 és a 125 cm³-es kategória versenyzőinek a szezon tizedik, laguna seca-i versenyét nem kellett teljesíteniük, a "mind" itt azon a versenyen kívül értendő

A 2011-es Moto2-es hivatalos nevezési lista

Eredetileg indult volna a Jack&Jones by Antonio Banderas csapat is, sőt megvolt már a két leszerződtetett pilótája is Talmácsi Gábor és Kenny Noyes személyében is, de a csapat 2010. december 1-jén a főszponzor kihátrálása miatt bejelentette kiszállását a világbajnokságról. 2010. december 15-én a Holiday Gym csapat is bejelentette kilépését az IRTA és a Dorna szervezeteknek financiális okokra nyilatkozva. Ez a csapat csupán egy versenyzőt, a korábbi Superstock 600-as és 1000-es világbajnokot, a belga Xavier Simeont indította volna a vb-n.

125 cm³ 

1 megjegyzés: A Moto2 és a 125 cm3-es kategória versenyzőinek a szezon tizedik, laguna seca-i versenyét nem kellett teljesíteniük, a "mind" itt azon a versenyen kívül értendő

Források

További információk 

 A MotoGP hivatalos weboldala

MotoGP-szezonok